Sezóna 1993/1994 byla 77. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Rangers. NHL byla rozšířena o týmy Mighty Ducks of Anaheim a Florida Panthers. V této sezoně také došlo k přejmenování konferencí a divizí na geografické názvy. Taktéž byl změněn systém play off, které se již nehrálo v rámci divizí, ale v rámci konferencí. Do play off tak postoupili vítězové obou divizí v dané konferenci a 6 týmů s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na příslušnost k divizi.

V této sezone poprvé v NHL startoval tým Dallas Stars, který se do texaského města přestěhoval z Minneapolisu, kde působíl pod názvem Minnesota North Stars.

Konečné tabulky základní části 

Poznámka: x = postup do play off, y = vítězství v divizi (zaručuje jedno z prvních dvou míst v konferenci), z = Presidents' Trophy.

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1993
Lední hokej v roce 1994